Rudolf Kämpf — мануфактура по производству фарфора (Чехия). Название получила от имени Рудольфа Кемпфа, заводчика из Грюнласа (ныне Лоучки), который стал совладельцем фарфоровой фабрики в 1911 году.

История 

15 июня 1907 года американец Бенджамин Франклин Хант из Бостона получил от администрации Грюнласа (ныне Лоучки) разрешение на строительство фарфорового завода. К этому моменту производство фарфора стало уже традиционным промыслом на территории современных Карловарского и Соколовского районов Чехии, богатых сырьём, необходимым для его изготовления, — в частности, каолином, — а также лесом. Заводская железнодорожная ветка должна была связать новую мануфактуру с линией Локет—Нове-Седло, обеспечивая удобный вывоз готовой продукции. Работы по строительству фабрики прервал кризис в США, в ходе которого фирма Benjamin F. Hunt and Sons объявила о банкротстве.

8 декабря 1909 года недостроенное здание фарфорового завода с прилегающей территорией было продано владельцам стекольного завода Сименса в Нове-Седло и Рудольфу Кемпфу — арендатору фарфорового завода в Яловом-Дворе. 25 сентября 1911 года было официально зарегистрировано партнёрское общество Porzellanfabrik Rudolf Kämpf GmbH, Grünlas (с декабря того же года — Rudolf Kämpf GmbH, Fabrikation und Vertrieb von Porzellanwaren und der dazu gehörigen Nebenprodukte, in Grünlas, ). Товарным знаком стала корона с расположенными над ней инициалами RGK. Мануфактура начала работу с выпуска чашек, а после модернизации оборудования основой продукции стали полные столовые и кофейные сервизы.

После смерти Рудольфа Кемпфа в 1918 году руководство процветающей фирмой перешло к его сыну Гансу. К этому моменту 85 % продукции мануфактуры шло на экспорт, как в европейские страны (Австрию, Италию, Румынию, Польшу, Нидерланды), так и в США. Продукция экспортировалась даже в страны, где было своё фарфоровое производство — в том числе в Венгрию, Великобританию, Германию и Францию. К 1936 году годичное производство фабрики превысило 2 миллионов единиц.

По окончании Вторая мировая война фабрика была национализирована и включена в состав концерна Slavkovsky porcelan. С 1956 года Лоучковское производство стало частью государственного производственного объединения Karlovarsky porcelan. Дополнительные инвестиции в компанию повлёк за собой интерес, который продукция фабрики вызвала на Всемирной выставке в Монреале, после чего по уровню оснащения она становится одной из ведущих в Чехословакии. В это время начинается выпуск ставших впоследствии традиционными сервизов «Mary Anne» и «Sabina».

В ноябре 1992 года мануфактура, выкупленная компанией Leander 1946 s.r.o., меняет название на Leander. В производстве начинает использоваться декорирование фарфоровых изделий драгоценными металлами. В 2007 году мануфактура была продана чешскому холдингу CS Investment, а в 2010 году  получила назад историческое имя Rudolf Kämpf. В 2008 году было проведено полное техническое переоснащение фабрики, вновь ставшей одной из самых развитых в стране.

Современность 
В отличие от многих других производителей, перешедших на поточные методы с использованием автоматики, Rudolf Kämpf и в XXI веке продолжает создавать небольшие серии и индивидуальные изделия ручной работы, представляющие интерес для коллекционеров.

Доступ к аутентичному сырью позволяет фирме продолжать производить твердый фарфор, который по таким качествам, как крепость, устойчивость к температурам и кислотам, прозрачность и чистый звон, выгодно отличается от костяного фарфора, производимого многими фарфоровыми фабриками Европы из-за нехватки сырья или с целью удешевления себестоимости.

Rudolf Kämpf производит фарфор под 3 торговыми марками:
 Rudolf Kämpf — эксклюзивный фарфор класса «люкс» ручной работы
 Leander — фарфор промышленного производства массового потребления
 Leander HoReCa — фарфор для отелей, ресторанов и индустрии сервиса

Одновременно фабрика производит эксклюзивную продукцию с ручной росписью по специальным заказам.

Коллекции 
 Старинные медальоны (Antique Medallions). Дизайн сервиза разработан в 1995 году. Образцами для дизайна послужили мировые памятники архитектуры и культуры. Предметы сервиза расписываются вручную под слоновую кость, что придаёт посуде старинный вид. При раскраске используется 18-каратное золото. Ручное изготовление каждого сервиза занимает около 4 месяцев, а особенности распределения труда между художниками, занятыми на его производстве, в год может быть изготовлено не более четырёх сервизов этой серии.
 Дали. Авторы коллекции создали её дизайн под влиянием сюрреалистических образов Сальвадора Дали. При внимательном рассмотрении можно уловить сходство текучих, изменчивых контуров сервиза с картиной Дали «Лебеди, отражающиеся в слонах». При создании сервиза используются эффекты светоотражения, создающие ощущение кружева, предметы сервиза декорированы 18-каратным матовым золотом.
 Древний Египет. Дизайн разработан в начале 2008 года и подражает древнеегипетскому искусству. Предметы сервиза символизируют папирус — один из самых известных символов древнего Египта. Сервиз изготовляется в разных цветовых гаммах, в том числе чистое 24-каратное матовое золото, напоминающее о древней металлической посуде, зеленовато-красная гамма, подражающая цветам древнеегипетской живописи, и особая матрица под драгоценные металлы, имитирующая антикварный фарфор.
 Великие святыни ислама. Коллекция выпущена в начале 2009 года и включает серии, посвящённые культуре десяти стран, где расположены самые известные памятники мусульманской архитектуры: Афганистан, Египет, Иерусалим, Ирак, Иран, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия и Турция. В каждый сервиз, рассчитанный на шесть персон, входит 15 предметов, а также два декоративных медальона с изображениями мечетей. Каждый сервиз украшен орнаментами и национальными декоративными элементамив соответствии со страной, которую представляет; для декорирования сервизов использованы драгоценные металлы, включая золото и платину 999 пробы. Количество выпущенных сервизов — 500 для каждой серии.
 Розы и ленты. Работа над дизайном этой новой коллекции, которую фирма Rudolf Kämpf вела совместно с итальянской компанией Savio Firmino, была завершена в 2010 году. Коллекция была впервые представлена на выставке мебели и интерьера I-Saloni в Милане в апреле 2010 года. В дизайне использован классический элемент декора мебели Savio Firmino – «роза и ленты». В коллекцию входят столовый, чайный и кофейный сервизы, украшаемые, по выбору заказчика, золотым или платиновым орнаментом.

Владельцы продукции фирмы 

 Билл Клинтон: в 1994 году во время визита Клинтона в Чехию из списка подарков, которые предлагалось вручить американскому президенту, были отобраны два — саксофон, на котором он сыграл с президентом Чехии Вацлавом Гавелом и ваза Rudolf Kämpf ручной работы
 
 Вацлав Гавел: в 1996 году Гавелу была вручена ваза ручной работы Krater с изображениями, посвящёнными истории Карловых Вар
 Харальд V, король Норвегии: в 1997 году в ходе визита короля на фабрику Rudolf Kämpf ему была подарена декорированная кобальтом ваза с изображением королевского вензеля и портретом самого Харальда и его супруги Сони
 Иоанн Павел II: в 1998 году на торжественном приёме в честь Чешской республики в Ватикане римскому папе была преподнесена ваза ручной работы фирмы Rudolf Kämpf с его эмблемой
 Музей Армии Дома инвалидов (Париж): в 2008 году в дар музею была передана ваза Rudolf Kämpf ручной работы с изображением Наполеона. Подарок принял директор музея Робер Бресс
 Масуд Барзани: в 2009 году президенту Иракского Курдистана послом Чехии в Ираке были вручены чайный сервиз из коллекции «Великие святыни ислама» и блюдо с портретом самого Барзани
 Пьер Карден: в 2009 году знаменитый модельер в день своего 87-летия получил от мануфактуры Rudolf Kämpf фарфоровую вазу из коллекции «Designers», изготовленную специально для него в единственном экземпляре 
 Нурсултан Назарбаев: в 2010 году к 70-летнему юбилею президента Казахстана мануфактура для него был изготовлен в единственном экземпляре столовый сервиз ручной работы на 24 персоны, в дизайне которого сочетаются европейские и казахские культурно-исторические традиции
 Марина Голуб, Юрий Соломин, Олег Табаков, Вера Васильева, Владимир Этуш, Лия Ахеджакова, Мария МироноваЕвгений Миронов, Инна Чурикова: лауреаты ежегодной российской премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» получают фарфоровую статуэтку итальянского дизайнера Фабрицио Сманиа. Статуэтки изготовляются специально для церемонии вручения премий на мануфактуре Rudolf Kämpf.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мануфактуры
 Русскоязычной сайт мануфактуры

Фарфоровые предприятия, появившиеся в XX веке
Компании Чехии